Brice může být:

příjmení
 Pierre Brice (1929–2015) – francouzský herec a zpěvák

křestní jméno
 Brice Guyart (* 1981) – francouzský sportovní šermíř
 Brice Hortefeux (* 1958) – francouzský politik
 Brice Jovial (* 1984) – francouzský fotbalový útočník